Новодмитриевский — топоним:

Россия 
 Новодмитриевский — село Липецкого района Липецкой области. 
 Новодмитриевский — хутор в Милютинском районе Ростовской области.

Украина 
 Новодмитриевский — железнодорожная станция Одесской железной дороги в Херсонской области.

См. также 
 Новодмитриевский сельсовет
 Новодмитриевка